Слюсарь — фамилия.

Известные носители 
 Слюсарь, Альберт Евдокимович (1939—2017) — советский и российский военный деятель, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант.
 Слюсарь, Анатолий Алексеевич (1934—2013) — советский, российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол СССР в Греческой республике (1988—1991).
 Слюсарь, Борис Николаевич (1942—2015) — советский и российский вертолётостроитель, директор завода Роствертол (2000—2014).
 Слюсарь, Игорь Васильевич (род. 1989) — украинский хоккеист.
 Слюсарь, Ирина Дмитриевна (род. 1963) — советская и украинская легкоатлетка, тренер.
 Слюсарь, Сергей Павлович (род. 1980) — украинский шахтёр, Герой Украины.

См. также